

Références 
 .
 .
 Google Earth (altitudes).

150